Juan García – vitigno
 Juan García (Juan Enrique García Rivas, n. 1970) – calciatore venezuelano
 Juan García (Juan Carlos García, n. 1988) – calciatore honduregno
 Juan García García – cestista cubano